SLPM ist die Abkürzung für:

 Standard-Liter pro Minute
 Schweizer Leben PensionsManagement GmbH, ein in München ansässiges deutsches Tochterunternehmen des Schweizer Rentenversicherers Swiss Life

SLPM